Соединённое королевство Великобритании и Ирландии (или Британская империя) () было создано 1 января 1801 года слиянием Королевства Великобритании (бывшего само по себе слиянием Шотландии и Англии в 1707 году) с Королевством Ирландия. Прекратило своё существование после обретения Ирландией независимости 6 декабря 1922 года, и создания Ирландского Свободного государства в результате подписания англо-ирландского договора. Только в 1927 году в соответствии с Актом о королевском и парламентском титулах государство было переименовано в Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 

В XIX веке, благодаря колониальным завоеваниям и развитию промышленности, Соединённое королевство Великобритании и Ирландии стало одним из крупнейших, наиболее влиятельных и экономически развитых государств мира и приобрело неофициальное наименование Британской империи, де-факто просуществовавшей вплоть до конца XX века.

Происхождение 
Слияние произошло после Ирландского восстания (1798) и кризиса, связанного с душевным нездоровьем короля Георга III, из-за чего королевства теоретически могли назначить разных регентов. Союз был оформлен в виде Акта об унии, прошедшего  и Парламент Великобритании.

Правительство Великобритании наградило титулами, землёй и деньгами ирландских парламентариев для поощрения их поддержки объединения, потому что раньше они были против союза. Некоторые оценивают это как компенсацию за потерю статуса, мест в парламенте (многие из которых представляли «гнилые местечки»). Вне ирландского парламента большинство, особенно историки, считают это взяточничеством.

Условия объединения 
Ирландский парламент был упразднён, и Ирландия должна была получить голос в объединённом парламенте. Для ирландских католиков было предложено ввести равноправие католиков, чему яростно сопротивлялся полностью англиканский ирландский парламент. Предложение было заблокировано Георгом III, который посчитал уравнивание католиков ущербом для его коронационной клятвы.

После объединения 

Акт об объединении вначале приветствовался в Ирландии, поскольку население, состоящее в основном из католиков, враждебно относилось к ирландскому парламенту. Католическая иерархия поддерживала союз. Решение Георга III об отмене равноправия католиков существенно подорвало привлекательность союза. Генри Граттан и прочие лидеры, бывшие ведущими членами старого парламента и обычными членами нового, жестоко осудили такой поворот событий.

Окончательное принятие равноправия католиков в 1829 году, последовавшее за кампанией Дэниэла О’Коннелла, выигравшего выборы в парламент и не имеющего возможности по религиозным убеждениям дать Oath of Supremacy, устранила основной негативный фактор. С 1829 года снова были слышны требования создания отдельного ирландского парламента, которые всё же ни к чему не привели.

Последующие лидеры (например Парнелл, Чарльз Стюарт) требовали самоуправления, называемого гомруль (Home Rule), что было почти достигнуто в 1880-х при (британском) министре Гладстоне. Эта мера не прошла в парламенте, и после того, как консерваторы оказались в большинстве, в течение всего их правления идею не принимали. Постоянная отсрочка гомруля вела к недовольству, потом к насилию и, наконец, к независимости.

В 1919 году парламентарии от Шинн Фейн сформировали односторонний независимый ирландский парламент в Дублине. После англо-ирландской войны (1919—1921 гг.) 26 ирландских графств 6 декабря 1922 года отделились от Соединённого Королевства и сформировали свободное государство Ирландия. Шесть графств, названных Северная Ирландия, остались в составе Великобритании.

Наследие 
Хотя с 1922 года страны стали полностью политически независимы, они остались связаны друг с другом. Население Северной Ирландии сейчас де-факто имеет двойное гражданство.

Ирландия использовала ирландский фунт с 1928 по 2002 до замены его евро. До присоединения к МВК в 1979, ирландский фунт был прямо привязан к фунту.

См. также 
 Государства Европы в 1914 году
 История Великобритании
 История Ирландии

Примечания

Ссылки 

 British History Online
 Act of Union 1800
 

История Великобритании
История Ирландии
Бывшие королевства